Række (: phylum, flertal phyla) er i biologien en taksonomisk kategori omfattende en eller flere klasser. Tidligere hed det en stamme. Rækker kan inddeles i flere underrækker, der igen kan inddeles i infrarækker.

Indenfor planteriget bliver i stedet for 'række' ofte anvendt betegnelsen division eller undertiden afdeling.

Rækker i dyreriget 
I nedenstående tabel er vist en oversigt over nogle af dyrerækkerne. Antallet af arter varierer kraftigt alt efter hvem der har foretaget opgørelsen. Nedenstående tal skal derfor alene tages som vejledende inden for dyrerækken. Tabellen er sorteret efter dyrerækkens videnskabelige (latinske) navn.

Se også 
 Masseuddøen

Kilder